Cyrtotrachelus — род жесткокрылых из подсемейства Dryophthorinae семейства долгоносиков. Ряд исследователей выделят Dryophthorinae в статус самостоятельного семейства.

Описание 
Длина тела 18—40 мм. Тело продолговатое, несколько уплощённое сверху. Окраска тела может быть тёмной, чёрной, коричневой, красновато-бурой. Переднеспинка шире головы. Надкрылья с продольными бороздами. Самцы некоторых видов, например Cyrtotrachelus buqueti и Cyrtotrachelus dux, отличаются чрезмерно развитыми удлиненными передними конечностями.

Ареал 
Юго-Восточная Азия

Биология 
Имаго питаются тканями растений, а безногие беловато-кремовые личинки развиваются внутри стеблей и древесине, например личинки Cyrtotrachelus dux — в бамбуке. Цикл развития длится 3—4 месяца.

Экономическое значение 
Личинки некоторых видов вредят посадкам бамбука в Китае.

Список видов 
 Cyrtotrachelus areolatus Fairmaire, 1899
 Cyrtotrachelus bipartitus Hartmann, 1899
 Cyrtotrachelus birmanicus Faust, 1895
 Cyrtotrachelus bispinus Chevrolat, 1882
 Cyrtotrachelus borealis Jordan, 1894
 Cyrtotrachelus buqueti Guérin-Méneville, 1844
 Cyrtotrachelus davidis Fairmaire, 1878
 Cyrtotrachelus dichrous Fairmaire, 1878
 Cyrtotrachelus dorsalis Heller, 1923
 Cyrtotrachelus dux Boheman in Schönherr, 1845
 Cyrtotrachelus elegans Fairmaire, 1878
 Cyrtotrachelus feae Faust, 1895
 Cyrtotrachelus himalayanus Heller, 1923
 Cyrtotrachelus holomelas Heller, 1923
 Cyrtotrachelus humeralis Heller, 1923
 Cyrtotrachelus javanus Heller, 1923
 Cyrtotrachelus lar Schoenherr, 1838
 Cyrtotrachelus longimanus (Fabricius, 1775)
 Cyrtotrachelus longipes Schönherr, 1838
 Cyrtotrachelus montanus Heller, 1923
 Cyrtotrachelus myrmidon Buquet in Guérin-Méneville, 1844
 Cyrtotrachelus nigrinus Heller, 1923
 Cyrtotrachelus nigrocinctus Faust, 1895
 Cyrtotrachelus nigrodiscalis Heller, 1923
 Cyrtotrachelus obscuriceps Chevrolat, 1882
 Cyrtotrachelus quadrimaculatus Buquet in Guérin-Méneville, 1844
 Cyrtotrachelus rex Chevrolat, 1882
 Cyrtotrachelus rufithorax Heller, 1923
 Cyrtotrachelus rufopectinipes Chevrolat, 1882
 Cyrtotrachelus subnotatus Voss, 1931
 Cyrtotrachelus sumatranus Heller, 1923

Примечания 

Насекомые Азии
Трубконосики
Роды жесткокрылых